Karl Larsen (1860-1931), dán író
 Karl Larsen (Karl Johan Frederik Larsen, 1892-1958)  dán építész